Эль-Баяд:

 Эль-Баяд — город на северо-западе центральной части Алжира.
 Эль-Баяд — провинция (вилайя) в восточной части Алжира.